Der Begriff Dark Knight bezeichnet:

 den Comic-Helden Batman

Titelbestandteil verschiedener Batman-Comics:

 Batman: The Dark Knight Returns, Originaltitel von Batman – Die Rückkehr des Dunklen Ritters, Comic von Frank Miller (1986)
 Batman: The Dark Knight Strikes Again, Originaltitel von Batman – Der Dunkle Ritter schlägt zurück, Comic von Frank Miller und Lynn Varley (2002)

Titelbestand der The Dark Knight Trilogie Comicverfilmung:

 Batman Begins, Film von Christopher Nolan (2005)
 The Dark Knight, Film von Christopher Nolan (2008)
 The Dark Knight Rises, Film von Christopher Nolan (2012)

Dark Knight ist außerdem der Name mehrerer Achterbahnen:

 eine Achterbahn in Six Flags New England, siehe Batman – The Dark Knight (Six Flags New England)
 mehrere Achterbahnen des Typs Wilde Maus in Six Flags Great Adventure, Six Flags Great America und Six Flags Mexico